Шутценбергер:

 Шутценбергер, Луи Фредерик (1825—1903) — французский художник.
 Шутценбергер, Поль Рене (1860—1916) — французский художник.
 Анселин-Шутценбергер, Анн (1919—2018) — французский психолог, основательница психогенеалогии.
  (1920-1996) — французский математик.